Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1990 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 29-30 marca 1990 w ramach mistrzostw świata juniorów w Szczyrbskim Jeziorze.

Złoty medal indywidualnie zdobył Heinz Kuttin, który wyprzedził Roberto Cecona i Tomáša Raszkę.

W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Austrii, która wystąpiła w składzie: Heinz Kuttin, Werner Rathmayr, Herwig Millonig, Alexander Pointner. Srebro zdobyli reprezentanci Finlandii, a brąz – Jugosławii.

Wyniki

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (29.03.1990)

Konkurs drużynowy (30.03.1990)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1990&id=19&rodzaj=M

1990